Натуральне число 1709
 1709 рік до нашої ери
 1709 рік нашої ери